Can Barri (Montmajor), edifici de Montmajor
 Can Barri (Sant Celoni)
 Can Barri o Ca l'Antic (Bigues), masia del poble de Bigues, al terme municipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Barri (urbanització), urbanització del poble de Bigues, al terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Polígon Industrial Can Barri, polígon industrial del poble de Bigues, al terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental